Bərdə steht für:

 Bərdə (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan
 Bərdə (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan